Питореал има више значења:

 Питореал (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Питореал (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Питореал (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Питореал, Ла Хоја дел Солитарио (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Питореал (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Питореал (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Питореал (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Питореал, Пино Реал (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику